Buffard bezeichnet:
 Buffard, Gemeinde in Frankreich

Buffard ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Buffard (1960–2013), französischer Tänzer und Choreograph
 André Buffard (* 1925), französischer Skilangläufer
 Hugo Buffard (* 1994), französischer Nordischer Kombinierer